Trierer Straße ist eine Bezeichnung für zahlreiche Straßen in Deutschland, so zum Beispiel:

 Trierer Straße (Bonn) in Bonn
 Trierer Straße (Nürnberg) in der Stadt Nürnberg/Bayern, auch Statistischer Bezirk von Nürnberg
 Trierer Straße (Thomm) in der Gemeinde Thomm, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Trierer Straße (Weimar) in Weimar

Siehe auch:
 Wegekreuz Trierer Straße im Dürener Stadtteil Arnoldsweiler